Kamer ist der Familienname folgender Personen:
 Nadja Jnglin-Kamer (* 1986), Schweizer Skirennfahrerin
 Paul Kamer (1919–1999),  Schweizer katholischer Geistlicher, Lehrer und Bühnenautor
 Waldemar Kamer (* 1966), deutsch-niederländischer Schauspieler und Journalist

Kamer ist der Name folgender Organisationen:
 Kamer (Organisation), türkische Frauenorganisation (siehe auch: Nebahat Akkoc)

Siehe auch:
 Kammer